Obština ( община) je základní jednotkou státní správy v Bulharsku. Každá obština je vymezena územím a sídlem správy. Samospráva má ještě nižší jednotky – vesnice a města.

Historie 
Obštiny byly v Bulharsku definovány jako jednotky státní správy v roce 1879 v návaznosti na přijetí Trnovské ústavy. V letech 1947 až 1978 přešla moc na národní rady (bulharsky народните съвети), nicméně příslušná území se nadále nazývala obštinami. Současný stav (2015) platí od roku 1991.

Právní stav 
Zřízení obštin a jejich úpravy spadají pod územní a správní odbor ministerstva vnitra. Řízení se provádí z místní úrovně.

Každá obština musí splňovat následující podmínky:
 počet stálých obyvatel musí být vyšší než 6 000
 existence sídla, které disponuje dostatečnou technickou a sociální infrastrukturou k zabezpečení potřeb obyvatel
 spravovat všechna sídla, která nesplňují podmínky pro zřízení vlastní obštiny nebo se nemohou připojit k jiné sousední obštině
 vzdálenost mezi nejzazším sídlem a sídlem správy obštiny nesmí přesáhnout 40 km

Obština je právnickou osobou má právo nabývat majetek a vypracovat vlastní rozpočet.

Obština je řízena radou obštiny (общински съвет – obštinski săvet) a starostou (кмет – kmet), kteří jsou voleni všemi obyvateli s volebním právem. Počet členů rady je od 11 do 111 podle velikosti obštiny. Starosta jmenuje tajemníka, kterému podléhá místní správa.

Dělení 
V Bulharsku je 265 obštin v 28 oblastech, a to včetně obštiny hlavního město Sofie, která je totožná s oblastí Sofie.

Územně se obštiny dělí na sídla (населени места – naseleni mesta), která mohou mít vlastní samosprávu.

Tabulka 
V následující řaditelné tabulce figurují všechny obštiny s uvedením příslušných oblastí a údaji o rozloze a počtu obyvatel,

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

 
Opštiny